Lincz. kan som auktorsförkortning betyda:

 Igorj Alexandrovich Linczevski
 Igor Alexandrovich Linczevski

Robotskapade auktorsförkortningar